Делі або Диель,  або Дигель (; бурятською: дэгэл) - це елемент традиційного одягу, який зазвичай носили століття тому монголи та інших кочові племена Середньої Азії, включаючи різні тюркські народи, і може бути виготовлений з бавовни, шовку, шерсті або парчі. Цей одяг досі часто носять як чоловіки, так і жінки за межами великих міст, особливо скотарі. У міських районах делі в основному носять лише люди похилого віку або у святкові дні. Одяг схожий на кафтан або стару європейську складчасту туніку. Зазвичай довжина одягу сягає нижче колін власника і випускається внизу. Зазвичай буває блакитними, оливковими або бордовими, хоча є варіанти в багатьох інших кольорах.

Опис 
Коли його не носять, делі виглядає як велике пальто. Замість застібання ґудзиків посередині, боки притягуються до тіла власника, правий клапоть близько до тіла, а лівий покриває. На правій стороні носія зазвичай 5 або 6 застібок для утримання верхнього клаптя на місці. Під пахвою є одна застібка, три в плечі та одна або дві у зоні декольте.

Традиційно носять цей одяг із великими стулками, як правило, це з шовковими або шкіряними ременями з великими витіюватими пряжками, стали більш поширеними в сучасну епоху. Ділянка між стулками і над поясом створює велику кишеню, в якій монголи зберігають багато речей, монгольські чоловіки час від часу навіть несуть на делі срібну чашу або чашку, табакерку. Незважаючи на те, що між чоловічими та жіночими делями немає суттєвої різниці в матеріалі чи структурі, жінки, як правило, мають «кишеню» ближче (тобто жінки часто віддають перевагу більш щільно прилягаючій робітці), тоді як у чоловіків можуть бути як більші кишені, більш вільні приталені, і більш широкі рукава.

У Монголії вживання слова deel поширилось і на інші довгі зимові пальто. Наприклад, хутряні та шкіряні шинелі західного дизайну позначаються відповідно як «nekhii deel» і «sawkhin deel», що означає «хутряна косуха», «шкіряна мотузка» та «кашемірове делі», яке виготовлене ​​з розкішного матеріалу кашеміру . Тим не менше, інші монгольські регіони, такі як Бортала в Синьцзяні, зберігають специфічне значення слова «дель» як традиційний одяг, а інші шинелі називають «olondoi».

Види 
Дизайн делі певною мірою різниться залежно від культур, етнічних груп та періодів часу. У різних монгольських племен існують навіть різні варіації щодо дизайну верхніх країв грудних отворів. Наприклад, у халха-монгол відкриваються краї круглі, а бурятські - квадратні. Вони також можуть відрізнятися серед інших племен, таких як Чахар, Торгууд та Уземчин. Дели розроблені для різних випадків життя та середовища. Дизайн також відрізняється залежно від функцій. Існують делі для церемоній, таких як весілля та свята, та делі для щоденного носіння. Одяг для особливих випадків має зовнішній шар із шовку, тоді як звичайні делі зазвичай виготовляють з вовни, бавовни та інших відносно недорогих матеріалів. Зимові делі мають кількашарових тканин, і вони довше літніх.

Примітки

Посилання 

Культура Монголії